Personen
 Cromwell Fleetwood Varley, Engels elektrotechnicus
 John Varley (schrijver), Amerikaans sciencefictionschrijver
 John Varley (schilder), Engels kunstschilder en astroloog
 William Varley, Amerikaans roeier

Andere
 Varley (plaats), plaats in West-Australië
 Chloropsina varley, vliegensoort
 Kelvin-Varley-deler, een elektrische schakeling